Wohlschlager oder Wohlschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Wohlschläger (1869–1934), österreichischer Architekt und christlichsozialer Politiker
 Sandra Wohlschlager (* 1976), österreichische Politikerin (FPÖ)